100 meter brystsvømning for mænd under Sommer-OL 2012 fandt sted 28. og 29. juli i London Aquatics Centre.

Program

Resultater

Indledende heat

Semifinaler

Semifinale 1

Semifinale 2

Finale

Referencer 

100m brystsvømning mænd